Baco — deus da mitologia romana, equivalente ao deus Dionísio da mitologia grega
Baco (Michelangelo) — escultura de Michelangelo Buonarroti
Baco (Caravaggio) — pintura de Caravaggio
BACO ou Base Aérea de Canoas

Desambiguações de artes